Сорок первый чемпионат СССР по хоккею с шайбой был разыгран с 18 сентября 1986 года по 19 марта 1987 года. Победителем одиннадцатый раз подряд стал ЦСКА.

Регламент чемпионата 
 Изменился порядок перехода команд между высшей и первой лигами. Кроме самого переходного турнира, команды, занявшие в нём третье и четвёртое места, играли переходные матчи с двумя последними командами второго этапа высшей лиги. Теперь поменяться местами в лигах могли уже четыре команды, или, как и прежде, ни одной.
 Вновь появился переходный турнир между первой и второй лигами, одновременно с отменой прямого перехода между лигами. По его результатам первая лига могла обновить сразу на шесть команд, или сохранить свой нынешний состав.
 Соревнования во второй лиге проходили в четыре этапа.

Высшая лига 
К играм в высшей лиге были допущены 10 лучших команд прошлого сезона и два победителя переходного турнира – по одному из высшей и первой лиг. После предварительного этапа первые десять команд продолжали разыгрывать медали, последние две вели борьбу за право остаться в высшей лиге.

Предварительный этап 
Матчи прошли с 18 сентября по 28 ноября. «Торпедо» только в последнем матче обыграв СК им. Салавата Юлаева обеспечило себе выход в следующий этап.

Финал 
Матчи прошли с 14 января по 19 марта. ЦСКА, потеряв три очка в конце первого этапа, и ещё три в середине второго, за пять туров до финиша обеспечил себе звание чемпиона. В следующем туре определился серебряный медалист, а затем СКА во второй раз выиграл бронзу. «Сокол» и «Трактор», сыграв хуже всех вторую часть турнира, оказались в зоне переходных матчей.

Составы призёров 
 ЦСКА

Вратари: Евгений Белошейкин — 33 игры (62 пропущенные шайбы), Олег Браташ — 9 (15), Александр Тыжных — 1 (3).
Защитники: Вячеслав Фетисов — 39 игр (13 заброшенных шайб + 20 голевых передач), Алексей Касатонов — 40 (13+17), Алексей Гусаров — 38 (4+7), Сергей Стариков — 34 (4+2), Владимир Зубков — 33 (3+1), Владимир Константинов — 35 (2+2), Дмитрий Миронов — 20 (1+3), Игорь Стельнов — 37 (0+2), Игорь Никитин — 9 (1+0), Сергей Селянин — 34 (0+0).
Нападающие: Сергей Макаров — 40 (21+32), Владимир Крутов — 39 (26+24), Игорь Ларионов — 39 (20+26), Вячеслав Быков — 40 (18+15), Андрей Хомутов — 33 (15+18), Михаил Васильев — 34 (16+11), Валерий Каменский — 37 (13+8), Александр Могильный — 28 (15+1), Александр Герасимов — 26 (7+8), Евгений Давыдов — 32 (11+2), Сергей Федоров — 29 (6+6), Александр Зыбин — 26 (4+6, 12), Сергей Осипов — 28 (5+4), Ирек Гимаев — 25 (2+6), Николай Дроздецкий — 7 (3+2), Павел Костичкин — 13 (0+3), Игорь Вязьмикин — 4 (0+0), Андрей Виноградов — 2 (0+0).
Старший тренер — Виктор Тихонов, тренеры — Виктор Кузькин, Борис Михайлов.

 «Динамо» Москва

Вратари: Владимир Мышкин — 26 (71), Михаил Шталенков — 17 (36).
Защитники: Василий Первухин — 39 (11+13), Михаил Татаринов — 40 (10+8), Зинэтула Билялетдинов — 40 (6+5), Олег Микульчик — 39 (5+3), Юрий Вожаков — 40 (3+4), Анатолий Федотов — 18 (3+2), Андрей Пятанов — 13 (3+1), Евгений Попихин — 36 (0+1), Андрей Яковенко — 6 (0+0).
Нападающие: Анатолий Семёнов — 40 (15+29), Сергей Светлов — 36 (20+19), Владимир Зубрильчев — 36 (12+20), Андрей Ломакин — 40 (15+14), Александр Семак — 40 (20+8), Юрий Леонов — 37 (11+9), Анатолий Антипов — 38 (13+6), Николай Варянов — 32 (7+104), Сергей Яшин — 40 (6+11), Мисхат Фахрутдинов — 33 (7+7), Андрей Попугаев — 28 (2+6), Игорь Дорофеев — 13 (3+2), Николай Борщевский — 28 (1+4), Виктор Шкурдюк — 7 (1+1), Александр Гальченюк — 29 (0+2), Виталий Карамнов — 4 (0+0), Владимир Еловиков — 2 (0+0).
Старший тренер — Юрий Моисеев, тренеры — Игорь Тузик, Виталий Давыдов.

 СКА Ленинград

Вратари: Сергей Черкас — 39 (120), Вадим Привалов — 5 (14).
Защитники: Игорь Евдокимов — 34 (4+9), Сергей Шенделев — 34 (5+7), Юрий Гайлик — 36 (4+8), Святослав Хализов — 27 (3+4), Сергей Жуков — 38 (2+5), Дмитрий Кукушкин — 38 (0+5), Александр Михайлов — 30 (1+0), Павел Черенков — 10 (0+0).
Нападающие: Вячеслав Лавров — 39 (11+18), Михаил Кравец — 36 (16+11), Игорь Власов — 40 (18+8), Михаил Панин — 40 (17+9), Андрей Андреев — 40 (13+12), Сергей Одинцов — 38 (12+10), Николай Маслов — 40 (11+9), Сергей Тепляков — 40 (6+13), Николай Дроздецкий — 14 (13+1), Сергей Цветков — 40 (8+6), Сергей Лапшин — 37 (6+6), Василий Каменев — 33 (4+3), Игорь Иванов — 21 (0+1), Андрей Фукс — 4 (0+1).
Старший тренер — Валерий Шилов, тренер — Игорь Щурков, Виктор Кузьмин.

Лучшие бомбардиры 
 Сергей Макаров (ЦСКА) — 53 очка (21+32)
 Владимир Крутов (ЦСКА) — 50 очков (26+24)
 Игорь Ларионов (ЦСКА) — 46 очков (20+26)
 Владимир Щуренко («Химик» Воскресенск) — 44 очка (24+18)
 Анатолий Семенов («Динамо» Москва) — 44 очка (15+29)
 Сергей Светлов («Динамо» Москва) — 39 очков (20+19)
 Валерий Брагин («Химик» Воскресенск) — 36 очков (10+26)
 Вячеслав Быков (ЦСКА) — 33 очка (18+15)
 Андрей Хомутов (ЦСКА) — 33 очка (15+18)
 Вячеслав Фетисов (ЦСКА) — 33 очка (13+20)

Лучшие снайперы 
 Владимир Крутов (ЦСКА) — 26 шайб
 Владимир Щуренко («Химик» Воскресенск) — 24 шайбы
 Сергей Макаров (ЦСКА) — 21 шайба
 Сергей Светлов («Динамо» Москва) — 20 шайб
 Игорь Ларионов (ЦСКА) — 20 шайб
 Александр Семак («Динамо» Москва) — 20 шайб
 Вячеслав Быков (ЦСКА) — 18 шайб
 Игорь Власов (СКА Ленинград) — 18 шайб
 Михаил Панин (СКА Ленинград) — 17 шайб
 Алексей Саломатин («Спартак» Москва) — 17 шайб

Лидеры по штрафным минутам 
Владимир Федосов («Торпедо» Горький) – 60 минут
Анатолий Чистяков («Трактор» Челябинск) – 59 минут
Евгений Шастин («Сокол» Киев) – 49 минут
Юрий Хмылёв («Крылья Советов») – 48 минут
Николай Мариненко («Химик» Воскресенск) – 48 минут
Андрей Таболин («Динамо» Рига) – 48 минут
Анатолий Тимофеев («Трактор» Челябинск) – 48 минут
Валерий Шахрай («Сокол» Киев) – 46 минут
Геннадий Курдин («Спартак» Москва) – 44 минуты
Анатолий Доника («Сокол» Киев) – 44 минуты
Игорь Матушкин («Трактор» Челябинск) – 44 минуты

Призы и награды

Лучшие игроки сезона (символическая сборная)

Список 34-х лучших

10 лучших арбитров сезона 
 А.Баринов (Москва)
 А.Грачёв (Свердловск)
 Г.Григорьев (Киев)
 В.Губернаторов (Рязань)
 А.Егоров (Москва)
 А.Изместьев (Москва)
 Ю.Карандин (Новосибирск)
 В.Козин (Москва)
 Н.Морозов (Москва)
 А.Федотов (Горький)

Факты чемпионата

Переходы 
 В ЦСКА перешёл Евгений Давыдов («Трактор»)
 В московское «Динамо» перешли Михаил Татаринов («Сокол»), Александр Семак (СК им. Салавата Юлаева), Андрей Ломакин («Химик»)
 В «Автомобилист» перешёл Илья Бякин («Спартак») 
 В «Крылья Советов» перешёл Александр Кожевников («Спартак»)

Результаты матчей
Самые крупные счета были зафиксированы в матчах ЦСКА с «Соколом» – 12-1 и 12-2. 
Самыми результативными стали матчи ЦСКА - «Сокол» – 12-2, «Динамо» Москва - СКА – 9-5 и «Химик» - «Торпедо» – 11-3. 
Наименее результативным стал матч «Динамо» Москва - «Спартак» – команды не забросили ни одной шайбы.

Переходный турнир между высшей и первой лигами 
Матчи прошли с 18 января по 13 апреля. Победители зон первой лиг заняли два первых места и напрямую вышили в высший дивизион.

Дополнительные переходные матчи 
Матчи прошли с 17 по 25 апреля. Предусматривалась серия из пяти матчей, с прекращением игр в случае досрочного определения победителя. Если «Сокол» без особых проблем трижды обыграл команду первой лиги, то в играх двух команд высшей лиги потребовалось четыре матча.
После окончания чемпионата было принято решение о расширении высшей лиги до 14 участников, и туда были включены обе проигравшие команды.

«Торпедо» Усть-Каменогорск - «Сокол» Киев – 4-5, 5-11, 5-13. 
«Автомобилист» Свердловск - «Трактор» Челябинск – 2-2, 3-2, 4-2, 4-4.

Первая лига 
К играм были допущены участники прошлого сезона, за исключением команды, победившей в переходном турнире и вышедшей в высшую лигу, и двух последних команд, перешедших во вторую, команда из высшей лиги, проигравшая в переходном турнире, и две лучшие команды второй лиги.
Игры прошли в двух зонах в 4 круга. По три лучшие команды зон играли в переходном турнире за место в высшей лиге, остальные в переходном турнире за право остаться в первой.

Западная зона 
Матчи прошли с 15 сентября по 27 декабря.

Восточная зона 
Матчи прошли с 15 сентября по 28 декабря.

Переходный турнир между первой и второй лигами 
Игры прошли в тех же зонах, что и в матчах первой лиги, вместо двух первых троек участвовали шесть команд второй лиги. Первые шесть команд зон получали право играть в первой лиге следующего сезона, одна из седьмых команд также получала это право, вторая играла дополнительные матчи с седьмой командой второй лиги. Какая из команд будет играть зависело от географического положения соперника – от того, в какую зону он попадёт в случае его победы.
По окончании сезона, в связи с расширением высшей лиги, в первую были переведены также и восьмые команды зон, причём в западной «Таллэкс» опередил «Сокол» по общей разнице забитых и пропущенных голов всего на одну шайбу.

Западная зона 
Матчи прошли с 17 января по 25 апреля. В связи с выигрышем седьмого места во второй лиге команды из Ленинграда, в дополнительных матчах участвовала команда из западной зоны.

Восточная зона 
Матчи прошли с 17 января по 24 апреля.

Дополнительные переходные матчи 
Матчи прошли с 28 апреля по 6 мая. Проиграв первые две игры в Ленинграде, киевская команда дома одержала три победы, и сохранила место в первой лиге.

 - «Звезда» Ленинград – 0-4, 2-6, 5-2, 5-3, 6-1.

Вторая лига 
Согласно регламента, к участию допускались команды прошлого сезона, кроме двух лучших команд, завоевавших право играть в первой лиги, и последней команды, две худшие команды первой лиги и победитель соревнований КФК. Но, в связи с отказом от участия сразу двух прошлогодних клубов, в лиге остался прошлогодний аутсайдер – СК «Южный Урал», и добавилась команда «Таллэкс».

Первый этап 
Игры прошли в шести группах в 4 круга. По три лучшие команды групп получали возможность дальше бороться за выход в первую лигу.

Первая группа

Вторая группа

Третья группа

Четвёртая группа

Пятая группа

Шестая группа

Второй этап 
Команды провели пять четырёхкруговых и один шестикруговой турнир с учётом всех ранее набранных очков. Лидеры первой группы первого этапа встречались с лидерами второй, лидеры третьей с лидерами четвёртой, пятой с шестой, такие же турниры провели и аутсайдеры.
По две лучшие команды турниров среди лидеров получали право играть в переходном турнире с командами первой лиги, команды, занявшие там же третьи-пятые места (для команд пятой и шестой групп только третьи-четвёртые), играли в турнире за 7-14 места, дающем право сыграть дополнительные переходные матчи за выход в первую лигу.

Турнир первой и второй групп 

Матчи команд, занявших 1-3 места

Матчи команд, занявших 4-6 места

Турнир третьей и четвертой групп 

Матчи команд, занявших 1-3 места

Матчи команд, занявших 4-6 места

Турнир пятой и шестой групп 

Матчи команд, занявших 1-3 места

Матчи команд, занявших 4-5 места

Турнир за 7-14 места 
Команды провели четырёхкруговой турнир без учёта ранее набранных очков, победитель получил право сыграть переходные матчи за выход в первую лигу.

Турнир за 15-34 места 
Команды, разделённые на две группы, провели четырёхкруговые турниры.

Западная группа

Восточная группа

Сводная турнирная таблица 
В общем зачёте суммировались все результаты сезона, несмотря на разницу в проведённых матчах. Шесть команд, занявших наиболее низкое место среди своих одногруппников по первому этапу, играли за право остаться во второй лиге.

Лучший бомбардир – Виктор Логинов («Прогресс» Глазов), Сергей Деменьшин («Луч» Свердловск) - 52 шайбы.

Турнир за право остаться во второй лиге 
Матчи прошли с 5 по 11 мая в Липецке.

Всесоюзный турнир команд КФК 
Матчи прошли с 24 февраля по 2 марта в Волгограде. По итогам были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – 
 Лучший защитник – Александр Леликов («Алюминщик»)
 Лучший нападающий –

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1986-87 - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Отечественный хоккей. Первый, второй, третий и четвёртый эшелоны. 1985/1986 - 1989/1990. Молодёжные и юношеские первенства СССР 1985/1986 - 1989/1990. Справочник. Москва. 2016.
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1986—1987
 http://www.hockeystars.ru/art1987.php

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой
1986 год в хоккее
1987 год в хоккее
Чемпионаты СССР в 1987 году
Чемпионаты СССР в 1986 году